Апушкино — название населённых пунктов в России:

 Апушкино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Апушкино — деревня в Ливенском районе Орловской области.

См. также 
 Апушкин
 Апушкины
 Луги Апушкины
 Апушка